Plusieurs basiliques sont nommées basilique Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours en référence à Notre-Dame du Perpétuel Secours :

en  
 la Basilique Notre-Dame de Bon-Secours, à Peruwelz

au  
 la basilique Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de Labrador City.

au  
 la basilique Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de Santiago du Chili.

aux  
 la , à Boston.
 la , à Brooklyn (New York).

en  
 la basilique Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, à Paris

Voir aussi 
 
 

~NotreDamePerpétuelSecours
NotreDamePerpétuelSecours